Susa steht für:
 (4224) Susa, Asteroid des Hauptgürtels

 SUSA, ältester deutscher Miederwarenhersteller

Susa heißen folgende Örtlichkeiten:
 Şuşa, Stadt in Aserbaidschan
 Şuşa (Rayon), Verwaltungseinheit in Aserbaidschan
 Suså, Fluss in Dänemark
 Susa (Kamerun), Gemeinde in Kamerun
 Susa (Kolumbien), Gemeinde in Cundinamarca, Kolumbien
 Susah (Libyen), Stadt im Distrikt al-Dschabal al-Achdar im Libyen
 Susa (Persien), antike Stadt im heutigen Iran, Hauptstadt des Reiches Elam
 Susa (Piemont), Stadt im Piemont, Norditalien, siehe auch Susatal und Markgrafschaft Susa
 Sousse, arabisch Susa, Ort in Tunesien
 Ortsteil der Stadt Ózd, Ungarn
 Susa oder Susatum, alter Name für die Stadt Soest, Deutschland
 Susa, ursprünglicher Name des kurdischen Dorfes Yolaç, Türkei
 Suze (Drôme), okzitanisch Susa, Gemeinde im Département Drôme, Frankreich

 Susa Point, Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik

Susa ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Susa (1898–1976), deutsche Schauspielerin
 Conrad Susa (1935–2013), US-amerikanischer Komponist
 Jens Christian Susa (* 1969), deutscher Filmproduzent
 Katsuaki Susa (* 1984), japanischer Boxer

Siehe auch:
 Sousa
 Suza